16-й батальон может означать:
 2-й/16-й Австралийский пехотный батальон
 16-й воздушно-десантный батальон
 16-й восточный запасной батальон
 16-й инженерный батальон
 16-й батальон обеспечения
 16-й отдельный аэросанный батальон
 16-й отдельный миномётный батальон
 16-й парашютный батальон (Великобритания)
 16-й Жулавский ремонтный батальон
 16-й Тчевский сапёрный батальон
 16-й батальон специального назначения
 16-й батальон территориальной обороны Полтавской области
 16-й отдельный батальон Национальной гвардии Украины